Hyde County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hyde County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001726
 Hyde County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 78002558